Elk Park ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elk Park (Colorado) 
 Elk Park (Montana)
 Elk Park (North Carolina)
 Elk Park (Pennsylvania)